Rheintal heißen folgende geografischen Objekte:

 Alpenrheintal, das Tal, das vom Alpenrhein durchflossen wird, es erstreckt sich vom Oberlaufs des Rheins bis zum Bodensee
 Churer Rheintal, Region im Kanton Graubünden zwischen dem Zusammenfluss von Vorder- und Hinterrhein und der nördlichsten Bündner Gemeinde Fläsch
 St. Galler Rheintal, linksrheinische Kulturlandschaft zwischen Sargans und der Rheinmündung in den Bodensee
 Region Rheintal, auch als St. Galler Rheintal bezeichnet, entspricht ungefähr dem Wahlkreis Rheintal
 Vorarlberger Rheintal, rechtsrheinische Kulturlandschaft am Alpenrhein im österreichischen Bundesland Vorarlberg
 Wahlkreis Rheintal, Wahlkreis des Kantons St. Gallen (seit 1. Januar 2003) im St. Galler Rheintal
 Vogtei Rheintal, ehemalige gemeine Herrschaft der Alten Eidgenossenschaft im St. Galler Rheintal (1491 bis 1798)
 Bezirk Rheintal, ehemaliger Bezirk des Kantons St. Gallen im St. Galler Rheintal (1803 bis 1831)

sowie:
 Rheintal (Müllheim), ein Weiler des Ortsteils Feldberg der Stadt Müllheim im Markgräflerland
 Raststätte Rheintal, eine Autobahnraststätte an der A13, Höhe Buchs (SG) und Vaduz (FL)

Rheintal, Weiteres:
 Rheintal-Express, eine Schweizer Zugverbindung, die von den Schweizerischen Bundesbahnen betrieben wird.
 Rheintal-Charta wurde am 7. November 1997 auf der Rheintal-Konferenz in Mainz verabschiedet
 Rheintal (Schiff), 2008 gebaute Doppelendfähre

Rheintalische steht für:
 Rheintalische Strassenbahnen, ehemaliger Straßenbahnbetrieb im St. Galler Rheintal
 Rheintalische Verkehrsbetriebe, ehemaliger Busbetrieb im St. Galler Rheintal
 Rheintalische Volkszeitung, ehemals selbständige Schweizerische Tageszeitung, im Verbund des St. Galler Tagblatts 

Siehe auch:
 Rheintaler
 Hochrheintal, zwischen Basel über Waldshut-Tiengen und Klettgau bis Stein am Rhein
 Oberrheintal
 Oberes Mittelrheintal
 Mittelrheintal
 Unterrheintal
 Oberrheinische Tiefebene am Oberrhein, zwischen Basel und Frankfurt
 Reinthal
 Reintal
 Rindal

Sonstiges